Silkeborg IF sæson 2021-22 var Silkeborg IF's 28. sæson i den bedste danske fodboldrække, den 25. i Superligaen og den 105. som fodboldklub. SIF var oprykker i Superligaen i denne sæson, da de i den forgangne 2020-21-sæson endte som nummer 2 i 1. division.

Sæsonen startede lidt trægt ud, da det blev til 0-0 i de tre første opgør mod SønderjyskE, FC København og Aalborg BK. Herefter blev det til en sejr 4-1 hjemme over oprykningsrivalerne Viborg FF. Sæsonens største sejr fandt sted den 31. oktober 2021 mod SønderjyskE, hvor vandt 0-6. Efter 22. spillerunde stod det klart, at SIF skulle spille med i Mesterskabsspillet. Her vandt SIF 6 ud af 10 kampe, de 6 sejre i træk. Oprykningssæson endte derfor med en 3.-plads i Superligaen til SIF, hvilket gav klubben dens første medaljer siden 2000-01-sæsonen

Grundet Ruslands invasion af Ukraine 2022 og dermed udelukkelsen af russiske fodboldhold fra europæisk fodbold blev der tildelt flere europæiske kvalifikationspladser til Superligaen. Dermed kunne SIF via tabellens 3.-plads kvalificere sig til Conference League Playoff. Denne europæiske plads blev dog hurtigt opgraderet til Europa League Playoff, da FC Midtjylland slog Odense BK i Sydbank Pokalen. Dette skyldtes, at FC Midtjylland var sikret UEFA Champions League Playoff gennem Superliga-tabellen, og Europa League Playoff-kvalifikationen gik derfor videre til den næste i tabellen, SIF.

Trods COVID-19-restriktioner i starten slog klubben i løbet af sæsonen sin egen tilskuerrekord. Efter de 16 hjemmekampe i 3F Superligaen besøgte 90.637 tilskuere JYSK Park, hvilket giver et gennemsnit på 5.665 pr. kamp. Dette var det højeste gennemsnitlige tilskuertal i SIF's historie. Dermed overgik man guldsæsonen 1993/94, hvor gennemsnitligt 5.657 var på det gamle Silkeborg Stadion.

Klubben

Trænerstab

Spillere 

<small>(Anfører)

Transfers

Ind

Ud

Kåringer 
 Årets hold i Superligaen: Rasmus Carstensen, Nicolai Vallys & Nicklas Helenius
 Månedens spiller i Superligaen: Nicklas Helenius (Februar 2022, April 2022)
 Topscorer i Superligaen: Nicklas Helenius17 mål

Turneringer

Samlet

Superligaen

Grundspil

Resultatoverblik

Resultater efter hver runder

Grundspilskampe 
Silkeborg IF's kampe i grundspillet i sæsonen 2021-22.

Mesterskabsslutspil

Stilling

Mesterskabsslutspilskampe 
Silkeborg IF's kampe i mesterskabskabsslutspillet i sæsonen 2021-22.

DBU Pokalen

Statistik

Hold statistik

Referencer 

Silkeborg IF Fodbold
Danske fodboldklubbers sæson 2021-22